Daniel Fehrman kan syfta på bland andra:

* Daniel Fehrman (1710–1780), svensk medaljgravör
 Daniel Fehrman (1874–1941), svensk kyrkohistoriker